Se llamaban dedalias a unas fiestas celebradas en Beocia. Se conocían dos tipos llamadas grandes y pequeñas. 

En las grandes, tomaban parte, además de los Plateos, todos los habitantes de Beocia y su celebración se hacía cada sesenta años porque este tiempo sufrieron de destierro los Plateos cuando fue tomada la villa por los Tebanos el año 371 antes de J. C.. En ellas se llevaban en procesión cuarenta estatuas llamadas Dedalas, desde el Asopo, hasta la cima del Citerón por la parte de Tebas: allí había un altar cubierto con sarmientos y sobre el que cada villa de Beocia hacía su sacrificio especial
Las Dedalías pequeñas se celebraban solo por los Plateos junto a la villa Alalcomene donde se encontraba la deliciosa floresta de Beocia. Reunidos y agrupados los concurrentes, se ponían al aire libre los trozos o pedazos de vianda cruda observándose atentamente el sitio y los árboles en que se ponían las cestas, cuyos manjares no tardaban en ser gastados. 

Las estatuas Dedalas eran los árboles cortados y tallados que servían para las grandes y pequeñas Dedalias.

Este nombre tenían también otras fiestas en memoria de una reconciliación de Júpiter y Juno.

Referencias

Fiestas de la Antigua Grecia